Jonas Emil Christer Brodin (né le  à Karlstad en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Nor IK, il rejoint les catégories de jeunes du Färjestads BK. En 2010, il débute dans l'Elitserien. Il est sélectionné au troisième tour en  lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2011 par le SKA Saint-Pétersbourg. Il est choisi au premier tour, en dixième position par le Wild du Minnesota au cours du Repêchage d'entrée dans la LNH 2011. Il part en Amérique du Nord en 2012 et est assigné par le Wild aux Aeros de Houston dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec le Wild face aux Red Wings de Détroit postant sa première assistance. Il marque son premier but le  face à l'Avalanche du Colorado.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il honore sa première sélection senior le  lors d'une défaite 5-2 face à la République tchèque, pour un match de la Coupe Karjala.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010|| Färjestads BK || Elitserien || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2009-2010 ||Skåre BK || Division 1 || 21|| 1|| 6|| 7|| 10|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Färjestads BK || Elitserien|| 42|| 0|| 4|| 4|| 12|| 14|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
|2011-2012 || Färjestads BK || Elitserien || 49|| 0|| 8|| 8|| 14|| 11|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
| 2012-2013|| Aeros de Houston || LAH || 9|| 2|| 2|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Wild du Minnesota || LNH || 45|| 2|| 9|| 11|| 10|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014|| Wild du Minnesota || LNH || 79 || 8 || 11 || 19 || 22 || 13 || 0 || 2 || 2 || 12
|-
|2014-2015 || Wild du Minnesota || LNH || 71 || 3 || 14 || 17 || 8 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
|2015-2016 || Wild du Minnesota || LNH || 68 || 2 || 5 || 7 || 18 || 6 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2016-2017 || Wild du Minnesota || LNH || 68 || 3 || 22 || 25 || 20 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2017-2018 || Wild du Minnesota || LNH || 73 || 6 || 15 || 21 || 30 || 5 || 0 || 2 || 2 || 2 
|-
| 2018-2019 || Wild du Minnesota ||LNH || 82 || 4 || 14 || 18 || 30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Wild du Minnesota || LNH || 69 || 2 || 26 || 28 || 24 ||4 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
| 2020-2021|| Wild du Minnesota || LNH || 53 || 9 || 14 || 23 || 18 || 7 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
| 2021-2022 || Wild du Minnesota || LNH || 73 || 5 || 25 || 30 || 18 || 6 || 1 || 2 || 3 || 2

| 681 || 44 || 155 || 199 || 198 || 61 || 2 || 14 || 16 || 18

Au niveau international 

|-
| 2010 || Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 2|| 2|| 0|| +1|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 4|| 0|| 1|| 1|| 2|| +3||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 4|| 4|| 14|| +2||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 0|| 1|| 0|| +1|| align="left"|  place
|-
| 2017 || align="left"| Championnat du monde || 10 ||1 ||2 ||3 ||6 ||+6 || align="left"|  Médaille d'or

Trophées et honneurs personnels 
 2012-2013 : nommé dans l'équipe des recrues de la LNH

Références 

Naissance en juillet 1993
Naissance à Karlstad
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage du SKA Saint-Pétersbourg
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur du Färjestads BK
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du Wild du Minnesota
Défenseur de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace